Фёдор Сизов:
 Сизов, Фёдор Кузьмич (?—1919) — революционный деятель, борец за советскую власть на Алтае.
 Сизов, Фёдор Яковлевич (1911—1977) — советский военно–морской деятель, адмирал, начальник политуправления Северного флота.